Liparski otoci
 Lipari (otok)
 Lipari (grad)